Jasmine Rouge (Bucareste, 13 de maio de 1984) é uma atriz pornográfica romena.

Biografia 
Jasmine nasceu em 13 de maio de 1984 em Bucareste, Romênia. Ela começou sua carreira na indústria de filmes pornográficos em 2002 na Alemanha, aos 18 anos de idade, ao lado de outro ator romeno, que mais tarde se tornou seu marido - Titus Steel.
O seu primeiro filme gravado foi Sexy Business, dirigido por Nils Molitor. Antes de iniciar na pornografia, ela trabalhava em uma biblioteca, e descobriu por acaso um anúncio num jornal para um casting pornô, ela tirou as fotos e enviou. Em julho de 2003, foi escolhida a Playmate do Mês da revista Penthouse romena.

Em outubro de 2008, assinou contrato exclusivo com a produtora Erotic Planet.

Prêmios 
 2009: Erotixxx Award – Best German Newcomer

Ligações externas 
 
 
 

Atores pornográficos da Romênia
Naturais de Bucareste